Every Good Boy Deserves Favour (toneelstuk), een theaterstuk van Tom Stoppard
Every Good Boy Deserves Favour (album), een muziekalbum van Moody Blues